Makovský potok může být:

 Makovský potok (přítok Jizery) – okres Semily
 Makovský potok (přítok Loučné) – okres Svitavy
 Makovský potok (přítok Petrůvky) – okres Blansko
 Makovský potok (přítok Vlásenického potoka) – okres Tábor